Fodor Imre (1880–1940) karikaturista
 Fodor Imre (1891–1956) orvos
 Fodor Imre (1920–1975) színész, színházigazgató
 Fodor Imre (1937–2015) politikus
 Fodor Imre (1963–1999) válogatott labdarúgó
 Fodor Imre a Duna TV műsorvezetője

Jegyzetek